Balosave est un toponyme qui peut désigner :
Balosave, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić ;
Balosave, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.